Le terme triple sec peut renvoyer à :
 Triple sec, boisson alcoolisée ;
 Triple sec, un court-métrage d'Yves Thomas diffusé en 1986.